

Источник 
Населённые пункты Сергачского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Сергачский район